Voorraadbeheer is het beheer van voorraden van de eigen onderneming of die van een klant. De in de logistiek veel gehanteerde term behelst onder andere het volgende:

 Beheren/beheersen van de in- en uitgaande goederenstroom (door middel van planningtools)
 Opslag
 Just in time

Veel logistieke dienstverleners bieden hun klanten ook kwalitatief voorraadbeheer aan. Hieronder kunnen de volgende zaken worden geschaard:

 Cycle count: Het in cycli tellen van de voorraad, het uitvoeren van voorraadcorrecties en het analyseren van de verschillen. In veel gevallen hanteren klanten hierbij een bonus/malus regeling richting hun leverancier. Te veel verschillen of verschillen van hogere waarde dan de door de klant gestelde norm kosten de leverancier geld (malus), verschillen die gedurende een termijn "X" onder de norm blijven zouden een bonus kunnen opleveren.
 productkwaliteit: Kwaliteitsbeoordeling, audits etc.

Voor voorraadbeheer wordt over het algemeen een warehouse management system gebruikt. Hierin wordt onder andere vastgelegd waar een product zich in een magazijn bevindt. Wat zo'n systeem niet kan bepalen is hoeveel er van een bepaald product op voorraad moet worden gelegd, hiervoor is weer andere software nodig. Zulke software berekent de optimale voorraadhoogte op basis van de verwachte toekomstige vraag. 

Logistiek